«Зажигай сердце» — десятый студийный альбом украинской певицы Ани Лорак, выпущенный 22 сентября 2013 года на лейбле Moon Records на Украине и United Music Group в России.

Отзывы критиков 
Алексей Мажаев из InterMedia заявил, что альбом не стоил бы покупки если бы не присутствующие на нём баллады, быстрые и танцевальные песни на альбоме он назвал невразумительными. Среди баллад Мажаев выделил «Жизнь отдам» с почти блюзовыми куплетами, исполненными дрожащим чувственным голосом, и взволнованными припевами, в которых раскрывается актерский талант певицы, и берущие за душу «Не дели любовь» и «Я буду солнцем».

Список композиций

Участники записи 
 Ани Лорак — вокал, продюсирование
 Орест Галицкий — акустическая гитара, электрогитара (1—3, 5, 6, 10—13, 15)
 Брендон Стоун — аранжировка (4)
 Димитрис Контопулос — аранжировка, клавишные (7—9)
 Александр Сосин — аранжировка (11)
 Михаил Кошевой — аранжировка (1—3, 5, 10, 12, 13, 15)
 Михаил Павлюк — аранжировка (6)
 Руслан Квинта — аранжировка (2, 6, 10, 11)
 Сергей Мищенко — аранжировка (14)
 Юрий Дегтёв — аранжировка (14)
 Джордж Костоглу бас-гитара (7—9)
 Александр Пашковский (14)
 Максим Рымар — виолончель (3)
 Фивос Захаропулос — электрогитара (7—9)
 Алексей Крупский — гитара (4)
 Виталий Рустамов — гитара (14)
 Дмитрий Иваней — мастеринг, сведение (4)
 Арис Бинис — сведение (7—9)
 Олаф Джек — сведение (6, 11)
 Олег Степаненков — сведение (1—3, 5, 10, 12, 13, 15)
 Юрий Лыч — сведение (14)
 Максим Малышев — перкуссия (14)

Примечания

Ссылки 

Альбомы Ани Лорак
Альбомы Moon Records
Альбомы United Music Group